Il doppio del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Albano e Vojtěch Flégl che hanno battuto in finale Emilio Benfele Álvarez e Jose Imaz-Ruiz 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Mike Bauer /  Jose-Antonio Conde (primo turno)
 Jiří Novák /  David Rikl (primo turno)

 Cristian Brandi /  Stephen Noteboom (quarti di finale)
 Pablo Albano /  Vojtěch Flégl (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 1995